La XIX Universiade invernale si è svolta dal 22 al 30 gennaio 1999 a Poprad Tatry, in Slovacchia.

Medagliere

Podi

Collegamenti esterni 
 

Universiade invernale 1999
Universiade invernale
 19